Митрохін (також Мітрохін; ) — російське прізвище, жіноча форма Митрохіна (також Мітрохіна). 

Відомі носії:

Чоловіча форма 
 Митрохін Василь Микитович - (;   —  ) — співробітник архівного відділу Першого головного управління КДБ СРСР. 1992 разом з частиною документів архіву переправлений у Велику Британію. Пізніше вивезені документи були опубліковані.
 Митрохін Сергій Сергійович - (; 20 травня 1963, Москва) — російський політичний і державний діяч. Голова Російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко».
 Митрохін Юрій Михайлович (1933—1998) — український графік.

Жіноча форма 
 Митрохіна Галина Сергіївна (1929—2017) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва.
 Мітрохіна Зінаїда Іванівна (1926—2002) — радянська та українська вчена-правознавиця, кандидатка юридичних наук, доцентка, спеціалістка у галузі криміналістики і працівниця прокуратури.

Російські прізвища